Termenul „Rossi” se poate referi la:

 Rossi (autor), autori care au denumit cel puțin o specie
 3969 Rossi, un asteroid din centura principală 
 Paolo Rossi, jucător italian de fotbal